Autodromo Nazionale di Monza je dirkališče, ki leži v okolici italijanskega mesteca Monza, severno od Milana. Je eno od dirkališč z najbogatejšo dirkaško zgodovino na svetu.

Dirkališče ima tri različice steze, 5.793 kilometersko, ki se uporablja tudi za potrebe Velike nagrade Italije, 2.405 kilometersko Junior stezo in 4.25 kilometersko, ki že dolgo ni v uporabi. Glavna steza vsebuje tudi znamenite ovinke Curva di Lesmo, Curva Parabolica in Variante Ascari. Prvi zavoj Curva Grande je zdaj za šikano zaradi česar ni več tako pomemben.

Dirkališče gosti tudi dirko za 1000 km Monze, ki je bila dolgo časa del Svetovnega prvenstva športnih dirkalnikov, v letih 1957 in 1958 pa je gostilo tudi Dirko dveh svetov. 

Dirkališče je najbolj znano po tem, da gosti Veliko nagrado Italije. Znano je tudi kot dirkališče, na katerem zaradi dolgih ravnin dirkači večji del kroga vozijo s polnim plinom, zato je zelo zahtevno za motorje. Dirkališče leži na zelo ravnem terenu, zato ima le malo vzponov in spustov, slovi pa tudi kot dirkališče na katerem je moč motorja mnogo pomembnejša kot dirkaški talent.

Smrtne nesreče 
 : Louis Zborowski, po tem, ko se je zaletel v drevo, na dirki za .
 : Emilio Materassi in 27 gledalcev na dirki za .
 : Giuseppe Campari, Mario Umberto Borzacchini in Stanislas Czaykowski na dirki za .
 1955: Alberto Ascari na privatnih testiranjih.
 : Wolfgang von Trips in 11 gledalcev.
 : Jochen Rindt na treningu pred dirko za .
 1973: Renzo Pasolini in Jarno Saarinen med dirko serije GP delle Nazioni.
 1973: Carlo Chionio, Renzo Colombini in Renato Galtrucco med dirko italijanskega motociklističnega prvenstva.
 : Ronnie Peterson na dirki za .
 : Paolo Gislimberti, delavec ob progi, na dirki za .

Zmagovalci 
Roza ozadje označuje dirke, ki niso štele za prvenstvo Formule 1, rumeno pa so bile del Evropskega avtomobilističnega prvenstva.

Glej tudi 
 seznam dirkališč Formule 1

Zunanje povezave 

 Autodromo Nazionale di Monza

Monza
Velika nagrada Italije
1000 km Monze
Športni objekti v Italiji
Monza
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1922